Башкино́ — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Является последним остановочным пунктом в Московской области на этом направлении.

 Расстояние от Киевского вокзала: 79 км.
 Время в пути: от 1 ч. 20 мин. до 1 ч. 45 мин.
 Платформа относится к девятой тарифной зоне.
 В Башкино останавливаются некоторые электропоезда, следующие в Малоярославец, Калугу-1 и Калугу-2
 На остановочном пункте находятся 2 платформы, одна из которых оборудована билетной кассой и навесом для пассажиров.

В кинематографе 
На станции была снята финальная сцена 1 серии фильма «Каникулы Кроша» 1980 года

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Наро-Фоминского городского округа